

Geografia 
Antartide
 Isole Forge – isole dell'Arcipelago Wilhelm
Italia
 Forge – fiume della Calabria
Regno Unito
 Forge – villaggio della Cornovaglia, in Inghilterra
 Forge – villaggio della contea di Powys, nel Galles

Persone 
 Andrew Forge – pittore e critico d'arte inglese
 Jean Forge – pseudonimo di Jan Fethke, regista polacco e tedesco
 Tobias Forge – cantante, musicista e paroliere svedese

Personaggi immaginari 
 Forge – personaggio dell'universo Marvel Comics
 Forge – personaggio della serie televisiva Doctor Who

Altro 
 Forge – software
 Forge FC – società calcistica canadese

Pagine correlate 
 Forges
 The Forge
 La Forge (disambigua)